В 10-м издании Системы природы (Systema Naturae, 1758) шведского натуралиста Карла Линнея классифицируются членистоногие, включая насекомых, паукообразных и ракообразных, среди них класс «Insecta» и отряд Чешуекрылые. Чешуекрылые насекомые — бабочки — были объединены под названием Lepidoptera.

Линней делил эту группу на 3 рода — Papilio, Sphinx и Phalaena. Первые два вместе с семью подотделами третьего рода, используются как базис для названий 9 надсемейств: Papilionoidea, Sphingoidea, Bombycoidea, Noctuoidea, Geometroidea, Tortricoidea, Pyraloidea, Tineoidea и Alucitoidea.

Papilio (Бабочки) 
Современные названия всех видов линнеевского рода Papilio взяты из статьи Honey & Scoble (2008).

Equites Trojani 

 Papilio priamus — Ornithoptera priamus; вид Орнитоптера приам назван так в честь Приама — персонажа древнегреческой мифологии, последнего царя Трои.
 Papilio hector — Pachliopta hector
 Papilio paris — Papilio paris
 Papilio helenus — Papilio helenus
 Papilio troilus — Papilio troilus
 Papilio deiphobus — Papilio deiphobus
 Papilio polytes — Papilio polytes
 Papilio pammon — Papilio polytes
 Papilio glaucus — Papilio glaucus, Парусник главк
 Papilio anchises — Parides anchises
 Papilio polydamas — Battas polydamas
 Papilio memnon — Papilio memnon
 Papilio agenor — подвид Papilio memnon
 Papilio sarpedon — Graphium sarpedon
 Papilio aeneas — Parides aeneas
 Papilio panthous — Ornithoptera priamus
 Papilio pandarus — Hypolimnas pandarus

Equites Achivi 

 Papilio helena — Troides helena
 Papilio menelaus — Morpho menelaus
 Papilio ulysses — Papilio ulysses
 Papilio agamemnon — Graphium agamemnon
 Papilio diomedes — Papilio ulysses
 Papilio patroclus — Lyssa patroclus
 Papilio pyrrhus — Polyura pyrrhus
 Papilio leilus — Urania leilus
 Papilio ajax — [rejected]
 Papilio machaon — Papilio machaon
 Papilio antilochus — Papilio glaucus
 Papilio protesilaus — Protesilaus protesilaus
 Papilio nestor — Morpho menelaus
 Papilio telemachus — Morpho telemachus
 Papilio achilles — Morpho achilles
 Papilio podalirius — Iphiclides podalirius
 Papilio teucer — Caligo teucer
 Papilio idomeneus — Caligo idomeneus
 Papilio demoleus — Papilio demoleus
 Papilio demophon — Archaeoprepona demophon
 Papilio eurypylus — Graphium eurypylus
 Papilio nireus — Papilio nireus
 Papilio stelenes — Siproeta stelenes
 Papilio philoctetes — Antirrhea philoctetes

Heliconii 

 Papilio apollo — Parnassius apollo, Аполлон
 Papilio mnemosyne — Parnassius mnemosyne
 Papilio piera — Haetera piera
 Papilio aglaja — [rejected]
 Papilio terpsicore — [nomen dubium]
 Papilio calliope — Stalachtis calliope
 Papilio polymnia — Mechanitis polymnia
 Papilio urania — Taenaris urania
 Papilio euterpe — Stalachtis euterpe
 Papilio ricini — Heliconius ricini
 Papilio psidii — Thyridia psidii
 Papilio clio — Eresia clio
 Papilio thalia — Actinote thalia
 Papilio erato — Heliconius erato
 Papilio melpomene — Heliconius melpomene

Danai candidi 

 Papilio anacardii — Protogoniomorpha anacardii
 Papilio crataegi — Aporia crtaegi
 Papilio brassicae — Pieris brassicae
 Papilio rapae — Pieris rapae
 Papilio napi — Pieris napi
 Papilio sinapis — Leptidea sinapis
 Papilio daplidice — Pontia daplidice
 Papilio cardamines — Anthocharis cardamines
 Papilio euippe — Colotis euippe
 Papilio glaucippe — Hebomoia glaucippe
 Papilio pyranthe — Catopsilia pyranthe
 Papilio arsalte — Heliopetes arsalte
 Papilio hyparete — Delias hyparete
 Papilio damone — [nomen dubium]
 Papilio trite — Rhabdodryas trite
 Papilio hyale — Colias hyale
 Papilio sennae — Phoebis sennae
 Papilio rhamni — Gonepteryx rhamni
 Papilio hecabe — Eurema hecabe

Danai festivi 

 Papilio midamus — Euploea midamus
 Papilio niavius — Amauris niavius
 Papilio enceladus — [nomen dubium]
 Papilio obrinus — Nessaea obrinus
 Papilio perius — Parathyma perius
 Papilio plexippus — Danaus plexippus, Монарх (бабочка)
 Papilio chrysippus — Danaus chrysippus
 Papilio cassiae — Opsiphanes cassiae
 Papilio sophorae — Brassolis sophorae
 Papilio mineus — Mycalesis mineus
 Papilio hyperantus — Aphantopus hyperantus
 Papilio pamphilus — Coenonympha pamphilus
 Papilio xanthus — Catoblepia xanthus

Nymphales gemmati 

 Papilio io — Inachis io — Павлиний глаз
 Papilio almana — Junonia almana
 Papilio asterie — Junonia almana
 Papilio aonis — Junonia lemonias
 Papilio oenone — Junonia oenone
 Papilio lemonias — Junonia lemonias
 Papilio orithya — Junonia orithya
 Papilio feronia — Hamadryas feronia
 Papilio maera — Lasiommata maera
 Papilio ligea — Erebia ligea
 Papilio aegeria — Pararge aegeria — Краеглазка Эгерия
 Papilio galathea — Melanargia galathea — Пестроглазка Галатея
 Papilio cyrene — Salamis anacardii
 Papilio semele — Hipparchia semele
 Papilio leda — Melanitis leda
 Papilio helie — [nomen dubium]
 Papilio jurtina — Maniola jurtina
 Papilio aeropa — Lexias aeropa
 Papilio janira — Maniola janira
 Papilio cardui — Vanessa cardui
 Papilio pipleis — Hypolimnas pandarus
 Papilio lampetia — Cupha lampetia
 Papilio iris — Apatura iris — Переливница ивовая

Nymphales phalerati 
 Papilio populi — Limenitis populi,
 Papilio antiopa — Nymphalis antiopa,
 Papilio polychloros — Nymphalis polychloros
 Papilio urticae — Aglais urticae,
 Papilio c-album — Polygonia c-album,
 Papilio c-aureum — Polygonia c-aureum
 Papilio dirce — Colobura dirce
 Papilio amathea — Anartia amathea
 Papilio atalanta — Vanessa atalanta
 Papilio venilia — Pantoporia venilia
 Papilio alimena — Hypolimnas alimena
 Papilio leucothoe — Athyma perius
 Papilio phaetusa — Dryadula phaetusa
 Papilio bolina — Hypolimnas bolina
 Papilio clytia — Papilio clytia
 Papilio neaerea — Pyrrhogyra neaerea
 Papilio acesta — Tigridia acesta
 Papilio similis — Ideopsis similis
 Papilio assimilis — Hestina assimilis
 Papilio dissimilis — Papilio clytia
 Papilio panope — Papilio clytia
 Papilio rumina — Zerynthia rumina
 Papilio levana — Araschnia levana (весенняя форма)
 Papilio prorsa — Araschnia levana (летняя форма)
 Papilio lucina — Hamearis lucina
 Papilio maturna — Hypodryas maturna
 Papilio cinxia — Melitaea cinxia,
 Papilio paphia — Argynnis paphia
 Papilio cytherea — Adelpha cytherea
 Papilio aglaja — Argynnis aglaja,
 Papilio lathonia — Issoria lathonia
 Papilio euphrosyne — Boloria euphrosyne
 Papilio niobe — Argynnis niobe
 Papilio vanillae — Agraulis vanillae

Plebeji rurales 

 Papilio cupido — Helicopis cupido
 Papilio betulae — Thecla betulae,
 Papilio pruni — Satyrium pruni,
 Papilio quercus — Quercusia quercus,
 Papilio marsyas — Pseudolycaena marsyas
 Papilio thamyras — Arhopala thamyras
 Papilio arion — Maculinea arion,
 Papilio argus — Plebejus argus,
 Papilio argiolus — Celastrina argiolus
 Papilio rubi — Callophrys rubi
 Papilio philocles — Mesosemia philocles
 Papilio timantes — [nomen dubium]
 Papilio athemon — Dynamine athemon
 Papilio caricae — Nymphidium caricae
 Papilio phereclus — Panara phereclus
 Papilio lysippus — Riodina lysippus
 Papilio virgaureae — Lycaena virgaureae

Plebeji urbicolae 

 Papilio comma — Hesperia comma
 Papilio proteus — Urbanus proteus,
 Papilio phidias — Pyrrhopyge phidias
 Papilio bixae — Pyrrhopyge phidias
 Papilio polycletus — Hypochrysops polycletus
 Papilio malvae — Pyrgus malvae,
 Papilio tages — Erynnis tages,

Barbari 

 Papilio bates — Colobura dirce
 Papilio tiphus — Pyrrhogyra neaerea
 Papilio jason — [nomen dubium]
 Papilio iphiclus — Adelpha iphiclus
 Papilio hylas — Neptis hylas
 Papilio idmon — [nomen dubium]
 Papilio ancaeus — Nessaea obrinus
 Papilio eleus — Adelpha cytherea
 Papilio amphion — Phaedyma amphion
 Papilio telamon — Cyrestis telamon
 Papilio eribotes — [nomen dubium]
 Papilio eurytus — Pseudacraea eurytus
 Papilio ceneus — Delias ceneus
 Papilio mopsus — Mechanitis polymnia
 Papilio cepheus — Acraea cepheus
 Papilio zetes — Acraea zetes
 Papilio priassus — Entheus priassus
 Papilio acastus — [nomen dubium]
 Papilio neleus — Hyalothyrus neleus
 Papilio encedon — Acraea encedon
 Papilio pinthous — Moschoneura pinthous
 Papilio nauplius — Eresia nauplius
 Papilio ixilion — [nomen dubium]
 Papilio idas — [suppressed]

Sphinx 

 Sphinx ocellata — Smerinthus ocellata
 Sphinx populi — Laothoe populi
 Sphinx tiliae — Mimas tiliae
 Sphinx ocypete — Enyo ocypete
 Sphinx nerii — Daphnis nerii
 Sphinx convolvuli — Agrius convolvuli
 Sphinx ligustri — Sphinx ligustri
 Sphinx atropos — Acherontia atropos
 Sphinx caricae — Tatoglossum caricae
 Sphinx celerio — Hippotion celerio
 Sphinx ello — Erinnyis ello
 Sphinx labruscae — Argeus labruscae
 Sphinx ficus — Pachylia ficus
 Sphinx vitis — Eumorpha vitis
 Sphinx elpenor — Deilephila elpenor
 Sphinx porcellus — Deilephila porcellus
 Sphinx euphorbiae — Hyles euphorbiae
 Sphinx alecto — Theretra alecto
 Sphinx megaera — Argeus megaera
 Sphinx pinastri — Sphinx pinastri
 Sphinx tisiphone — Hippotion celerio
 Sphinx thyelia — Xylophanes thyelia
 Sphinx tantalus — Aellopos tantalus
 Sphinx tityus — Hemaris tityus
 Sphinx ixion — Aellopos tantalus
 Sphinx stellatarum — Macroglossum stellatarum
 Sphinx bombyliformis — Hemaris tityus
 Sphinx fuciformis — Hemaris fuciformis
 Sphinx culiciformis — Synanthedon culiciformis
 Sphinx salmachus — Synanthedon tipuliformis
 Sphinx belis — Macroglossum belis
 Sphinx filipendulae — Zygaena filipendulae,
 Sphinx phegea — Syntomis phegea,
 Sphinx creusa — Euchromia creusa
 Sphinx polymena — Euchromia polymena
 Sphinx cassandra — Saurita cassandra
 Sphinx pectinicornis — Chalcosia pectinicornis
 Sphinx statices — Adscita statices

Phalaena

Bombyces 

 Phalaena atlas — Attacus atlas
 Phalaena hesperus — Rothschildia hesperus
 Phalaena cecropia — Hyalophora cecropia
 Phalaena paphia — Antheraea paphia
 Phalaena luna — Actias luna
 Phalaena pavonia — Saturnia pavonia
 Phalaena tau — Aglia tau
 Phalaena quercifolia
 Phalaena ilicifolia — Phyllodesma ilicifolia
 Phalaena pruni — Odonestis pruni
 Phalaena potatoria — Euthrix potatoria
 Phalaena pini — Dendrolimus pini
 Phalaena quercus — Lasiocampa quercus
 Phalaena rubi — Macrothylacia rubi
 Phalaena lanestris — Eriogaster lanestris
 Phalaena vinula — Cerura vinula
 Phalaena versicolora — Endromis versicolora
 Phalaena mori — Bombyx mori
 Phalaena neustria — Malacosoma neustria
 Phalaena castrensis — Malacosoma castrense
 Phalaena catax — Eriogaster catax
 Phalaena processionea — Thaumatopoea processionea
 Phalaena caja — Arctia caja
 Phalaena virgo — Apantesis virgo
 Phalaena villica — Arctia villica
 Phalaena plantaginis — Parasemia plantaginis
 Phalaena monacha — Lymantria monacha
 Phalaena dispar — Lymantria dispar
 Phalaena chrysorrhoea — Euproctis chrysorrhoea
 Phalaena salicis — Leucoma salicis
 Phalaena crataegi — Trichiura crataegi
 Phalaena striata — Spiris striata
 Phalaena populi — Poecilocampa populi
 Phalaena coryli — Colocasia coryli
 Phalaena curtula — Clostera curtula
 Phalaena pudibunda — Calliteara pudibunda
 Phalaena fascelina — Dicallomera fascelina
 Phalaena antiqua — Orgyia antiqua
 Phalaena caeruleocephala — Diloba caeruleocephala
 Phalaena ziczac — Notodonta ziczac
 Phalaena cossus — Cossus cossus
 Phalaena fenestra — Hyalurga fenestra
 Phalaena perspicua — Pitthea perspicua
 Phalaena odorata — Ascalapha odorata
 Phalaena militaris — Dysphaena militaris
 Phalaena purpurata — Rhyparia purpurata
 Phalaena aulica — Hyphoraia aulica
 Phalaena lubricipeda — Spilosoma lubricipedum
 Phalaena sannio — Diacrisia sannio
 Phalaena anastomosis — Clostera anastomosis
 Phalaena graminis — Cerapteryx graminis
 Phalaena lusoria — Lygephila lusoria
 Phalaena grammica — Spiris grammica
 Phalaena cribraria — Coscinia cribraria
 Phalaena celsia — Staurophora celsia
 Phalaena libatrix — Scoliopteryx libatrix
 Phalaena capucina — Ptilodon capucinus
 Phalaena camelina — Ptilodon camelinus
 Phalaena oo — Dicycla oo
 Phalaena rufina — Agrochola rufina
 Phalaena helvola — Agrochola helvola

Noctuae 

 Phalaena strix — Xyleutes strix
 Phalaena fagi — Stauropus fagi
 Phalaena bucephala — Phalera bucephala
 Phalaena hecta
 Phalaena humuli — Hepialus humuli
 Phalaena lunus — Nothus lunus
 Phalaena crepuscularis — Erebus crepuscularis
 Phalaena occidua — Erebus occiduus
 Phalaena punctigera — Cacyparis punctigera
 Phalaena dominula — Callimorpha dominula
 Phalaena matronula — Pericallia matronula
 Phalaena fuliginosa — Phragmatobia fuliginosa
 Phalaena fulvia — Chionaema fulvium
 Phalaena batis — Thyatira batis
 Phalaena trapezina — Cosmia trapezina
 Phalaena lucernea — Standfussiana lucernea
 Phalaena pellex — Utetheisa pellex
 Phalaena glyphica — Euclidia glyphica
 Phalaena pallens — Mythimna pallens
 Phalaena russula — Diacrisia russula
 Phalaena leporina — Acronicta leporina
 Phalaena ornatrix — Utetheisa ornatrix
 Phalaena jacobaeae — Tyria jacobaeae
 Phalaena heliconia — Asota heliconia
 Phalaena rubricollis — Atolmis rubricollis
 Phalaena quadra — Lithosia quadra
 Phalaena complana — Eilema complanum
 Phalaena lupulina — Hepialus lupulinus
 Phalaena pacta — Catocala pacta
 Phalaena pronuba — Noctua pronuba
 Phalaena maura — Mormo maura
 Phalaena fraxini — Catocala fraxini
 Phalaena chrysitis — Diachrysia chrysitis
 Phalaena gamma — Autographa gamma
 Phalaena interrogationis — Syngrapha interrogationis
 Phalaena jota — Autographa jota
 Phalaena festucae — Plusia festucae
 Phalaena meticulosa — Phlogophora meticulosa
 Phalaena psi — Acronicta psi
 Phalaena chi — Antitype chi
 Phalaena aceris — Acronicta aceris
 Phalaena aprilina — Dichonia aprilina
 Phalaena ludifica — Trichosea ludifica
 Phalaena occulta — Eurois occultus
 Phalaena conspicillaris — Egira conspicillaris
 Phalaena umbratica — Cucullia umbratica
 Phalaena exsoleta — Xylena exsoleta
 Phalaena verbasci — Cucullia verbasci
 Phalaena exclamationis — Agrotis exclamationis
 Phalaena gothica — Orthosia gothica
 Phalaena scabriuscula — Dipterygia scabriuscula
 Phalaena strigilis — Oligia strigilis
 Phalaena C nigrum — Xestia c-nigrum
 Phalaena brassicae — Mamestra brassicae
 Phalaena rumicis — Acronicta rumicis
 Phalaena oxyacanthae — Allophyes oxyacanthae
 Phalaena oleracea — Lacanobia oleracea
 Phalaena pisi — Melanchra pisi
 Phalaena atriplicis — Trachea atriplicis
 Phalaena praecox — Actebia praecox
 Phalaena triplasia — Abrostola triplasia
 Phalaena pyramidea — Amphipyra pyramidea
 Phalaena flavicornis — Achlya flavicornis
 Phalaena leucomelas — Aedia leucomelas
 Phalaena typica — Naenia typica
 Phalaena lucipara — Euplexia lucipara
 Phalaena delphinii — Periphanes delphinii
 Phalaena citrago — Xanthia citrago
 Phalaena secalis — Mesapamea secalis

Geometrae 

 Phalaena lactearia — Jodis lactearia
 Phalaena falcataria — Drepana falcataria
 Phalaena sambucaria — Ourapteryx sambucaria
 Phalaena lacertinaria — Falcaria lacertinaria
 Phalaena alniaria — Ennomos alniaria
 Phalaena syringaria — Apeira syringaria
 Phalaena piniaria — Bupalus piniaria
 Phalaena tiliaria
 Phalaena vulpinaria — младший синоним Diacrisia sannio
 Phalaena elinguaria — Crocallis elinguaria
 Phalaena melanaria — Arichanna melanaria
 Phalaena macularia — Pseudopanthera macularia
 Phalaena atomaria — Ematurga atomaria
 Phalaena pulveraria — Plagodis pulveraria
 Phalaena fasciaria — Hylaea fasciaria
 Phalaena betularia — Biston betularia
 Phalaena scopularia — Calliteara scopularia Phalaena wauaria — Macaria wauaria Phalaena tentacularia — Polypogon tentacularius name="Robinson"/>
 Phalaena purpuraria — Lythria purpuraria Phalaena prosapiaria Phalaena punctaria — Cyclophora punctaria Phalaena teutonaria Phalaena pusaria — Cabera pusaria Phalaena papilionaria — Geometra papilionaria Phalaena tripunctaria — Nyctemera tripunctaria Phalaena tricinctaria Phalaena jatropharia Phalaena prunaria — Angerona prunaria Phalaena viridata — Chlorissa viridata Phalaena putata — Jodis putata Phalaena notata — Macaria notata Phalaena amata Phalaena repandata — Alcis repandata Phalaena dubitata — Triphosa dubitata Phalaena emarginata — Idaea emarginata Phalaena atrata — Odezia atrata Phalaena clathrata — Chiasmia clathrata Phalaena undulata — Hydria undulata Phalaena flaveolata Phalaena aestuata Phalaena grossulariata — Abraxas grossulariata Phalaena luteolata — Opisthograptis luteolata Phalaena populata — Eulithis populata Phalaena bilineata — Camptogramma bilineata Phalaena chenopodiata — Scotopteryx chenopodiata Phalaena comitata — Pelurga comitata Phalaena dotata Phalaena plagiata — Aplocera plagiata Phalaena miata — Chloroclysta miata Phalaena prunata — Eulithis prunata Phalaena aversata — Idaea aversata Phalaena tristata — Epirrhoe tristata Phalaena alchemillata — Perizoma alchemillata Phalaena hastata — Rheumaptera hastata Phalaena albicillata — Mesoleuca albicillata Phalaena marginata — Lomaspilis marginata Phalaena ocellata — Cosmorhoe ocellata Phalaena janata — Achaea janata Phalaena fluctuata — Xanthorhoe fluctuata Phalaena juniperata — Thera juniperata Phalaena incanata — Scopula incanata Phalaena immutata — Scopula immutata Phalaena immorata — Scopula immorata Phalaena remutata Phalaena succenturiata — Eupithecia succenturiata Phalaena strigilata — Pechipogo strigilata Phalaena didymata — Mesotype didymata Phalaena rectangulata — Pasiphila rectangulata Phalaena hortulata — Eurrhypara hortulata Phalaena nymphaeata — Nymphula nymphaeata Phalaena potamogata — Nymphula potamogata Phalaena stratiotata — Parapoynx stratiotata Phalaena lemnata — Cataclysta lemnata Phalaena cingulata — Pyrausta cingulata Phalaena brumata — Operophtera brumata Tortrices 

 Phalaena prasinana — Pseudoips prasinanus Phalaena viridana — Tortrix viridana Phalaena literana — Acleris literana Phalaena hamana — Agapeta hamana Phalaena fuscana — младший синоним Pseudosciaphila branderiana Phalaena oporana — Archips oporana Phalaena rosana — Archips rosana Phalaena xylosteana — Archips xylosteana Phalaena avellana — Archips avellana Phalaena ameriana — Archips ameriana Phalaena piceana — Archips piceana Phalaena ministrana — Eulia ministrana Phalaena rurinana — Clepsis rurinana Phalaena uddmanniana — Epiblema uddmanniana Phalaena lecheana — Ptycholoma lecheana Phalaena branderiana — Pseudosciaphila branderiana Phalaena forsskåleana — Croesia forsskaleana Phalaena loeflingiana — Aleimma loeflingiana Phalaena bergmanniana — Croesia bergmanniana Phalaena holmiana — Croesia holmiana Phalaena rolandriana — Clepsis rolandriana Phalaena solandriana — Epinotia solandriana Phalaena hastiana — Acleris hastiana Phalaena wahlbomiana — Pseudosciaphila wahlbomiana Phalaena lediana — Olethreutes lediana Phalaena heracliana — Agonopterix heracliana Pyrales 

 Phalaena farinalis — Pyralis farinalis Phalaena glaucinalis — Orthopygia glaucinalis Phalaena proboscidalis — Hypena proboscidalis Phalaena rostralis — Hypena rostralis Phalaena forficalis — Evergestis forficalis Phalaena verticalis — Sitochroa verticalis Phalaena pinguinalis — Aglossa pinguinalis Phalaena purpuralis — Pyrausta purpuralis Tineae 

 Phalaena sociella — Aphomia sociella Phalaena colonella — Aphomia colonella Phalaena pusiella — Ethmia pusiella Phalaena bella — Utetheisa bella Phalaena pulchella — Utetheisa pulchella Phalaena evonymella — Yponomeuta evonymella Phalaena padella — Yponomeuta padella Phalaena irrorella — Setina irrorella Phalaena lutarella — Eilema lutarella
 Phalaena mesomella — Cybosia mesomella
 Phalaena pascuella — Crambus pascuella
 Phalaena pratella — Crambus pratella
 Phalaena culmella — Chrysoteuchia culmella
 Phalaena nemorella — Ypsolopha nemorella
 Phalaena foenella — Epiblema foenella
 Phalaena unguicella — Ancylis unguicella
 Phalaena salicella — Hedya salicella
 Phalaena cynosbatella — Epiblema cynosbatella
 Phalaena vestianella — Coleophora vestianella
 Phalaena tapetzella — Trichophaga tapetzella
 Phalaena pellionella — Tinea pellionella
 Phalaena sarcitrella — Endrosis sarcitrella
 Phalaena minutella — Borkhausenia minutella
 Phalaena mellonella — Galleria mellonella
 Phalaena cucullatella — Nola cucullatella
 Phalaena granella — Nemapogon granella
 Phalaena lappella — Metzneria lappella
 Phalaena proletella — Aleyrodes proletella
 Phalaena arbutella — Olethreutes arbutella
 Phalaena tessella — Pseudotelphusa tessella
 Phalaena vittella — Ypsolopha vittella
 Phalaena xylostella — Plutella xylostella
 Phalaena trigonella — Epinotia trigonella
 Phalaena rhomboidella — Hypatima rhomboidella
 Phalaena tertianella — [nomen dubium]
 Phalaena mercurella — Eudonia mercurella
 Phalaena pomonella — Cydia pomonella
 Phalaena strobilella — Cydia strobilella
 Phalaena pinella — Catoptria pinella
 Phalaena turionella — Blastesthia turionella
 Phalaena dodecella — Exoteleia dodecella
 Phalaena resinella — Petrova resinella
 Phalaena fuscella — Niditinea fuscella
 Phalaena corticella — Lampronia corticella
 Phalaena stipella — Schiffermuelleria stipella
 Phalaena gemmella — Stenolechia gemmella
 Phalaena bractella — Oecophora bractella
 Phalaena ramella — Epinotia ramella
 Phalaena porrectella — Plutella porrectella
 Phalaena petiverella — Dichrorampha petiverella
 Phalaena swammerdamella — Nematopogon swammerdamella
 Phalaena reaumurella — Adela reaumurella
 Phalaena De Geerella — Nemophora degeerella
 Phalaena mouffetella — Athrips mouffetella
 Phalaena listerella — Solenobia listerella
 Phalaena frischella — Coleophora frischella
 Phalaena albinella — Dichrorampha albinella
 Phalaena goedartella — Argyresthia goedartella
 Phalaena merianella — junior synonym of Eulamprotes wilkella
 Phalaena wilkella — Eulamprotes wilkella
 Phalaena lyonnetella — [nomen dubium]
 Phalaena bonnetella — Argyresthia bonnetella
 Phalaena schaefferella — Schiffermuelleria schaefferella
 Phalaena roesella — Heliodines roesella
 Phalaena rajella — Phyllonorycter rajella
 Phalaena clerkella — Lyonetia clerkella

Alucitae 

 Phalaena monodactyla — Emmelina monodactyla
 Phalaena didactyla — Geina didactyla
 Phalaena tridactyla — Pterophorus tridactyla
 Phalaena tetradactyla — Pterophorus tetradactyla
 Phalaena pentadactyla — Pterophorus pentadactyla
 Phalaena hexadactyla — Alucita hexadactyla

См. также 
 Насекомые в 10-м издании Системы природы
 Hymenoptera в 10-м издании Системы природы

Примечания

Ссылки 
 Бабочки в Коллекции К.Линнея — Linnean-online.org

Systema Naturae, Lepidoptera